Рабочий посёлок (посёлок городского типа) Прогресс или пгт Прогресс — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом городского округа в составе Амурской области России. 

Административный центр — посёлок городского типа Прогресс.

История 
Городской округ образован законом Амурской области от 11.03.2005 г. № 445-ОЗ «О наделении муниципального образования рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс статусом городского округа и об установлении его границ». В состав городского округа включён также рабочий посёлок Новорайчихинск.

Население

Состав 
В состав городского округа входят 3 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт пгт Прогресс

Городской округ Прогресс